Johar oder al-Johar ist der Familienname folgender Personen:

 I. S. Johar (1920–1984), indischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Karan Johar (* 1972), indischer Schauspieler und Regisseur
 Nasser al-Johar (* 1946), saudi-arabischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Samer Ali Saleh al-Johar (* 2001), jordanischer Leichtathlet
 Yash Johar (1929–2004), indischer Filmproduzent

Johar ist
 eine alternative Schreibweise der somalischen Stadt Jawhar